J.Rousseau kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Jules Jean Jacques Rousseau
 Joseph Jules Jean Jacques Rousseau

Robotskapade auktorsförkortningar